Verlaine – comune della Vallonia (Belgio)
 Paul Verlaine (1844-1896) – poeta francese
 Tom Verlaine (1949-2023) – musicista statunitense
 Cratere Verlaine – cratere di Marte
 Théâtre Verlaine – teatro di Parigi